Cornelia este un prenume feminin care se poate referi la:

 Cornelia, Vrystaat, oraș în Africa de Sud
 Cornelia, Georgia, oraș în Statele Unite ale Americii
 Cornelia, Wisconsin, o comunitate extravilană în Statele Unite ale Americii

Prenume

Vezi și 
 Cornel (prenume)
 Corneliu (prenume)
 Cornelis (nume)
 Cornelius (nume)
 Cornescu (nume de familie)

 Cornea (dezambiguizare)
 Corneanu (dezambiguizare)

 Cornu (dezambiguizare)

Prenume feminine românești